George Harcourt ist der Name folgender Personen:

* George Harcourt (Politiker) (1785–1861), britischer Politiker
 George Harcourt (Maler) (1868–1947), schottischer Maler
 George Vernon Harcourt (1874–1934), kanadischer Mediziner und Politiker